

Psychologie
La gêne est une émotion qui s'apparente à de l'embarras ou de la confusion.

Biologie
 Gêne, partie inférieure de la tête d'un insecte située sous les yeux.

Droit 
 Gêne, ancienne peine du droit français.
 Plan de gêne sonore, délimitation d'un périmètre autour des aérodromes français.

Voir aussi